Wibatech Merx 7R war ein polnisches Radsportteam mit Sitz in Jasienica Dolna, Gmina Łambinowice.

Geschichte 
Die Mannschaft wurde 2012 gegründet und nahm als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager war Wiesław Ciasnocha, der von den Sportlichen Leitern Jan Antkowiak und Waldemar Mrozek unterstützt wurde.

Zur Saison 2020 fusionierte das Team mit Teilen des Teams Hurom, Ende 2020 wurde das Team aufgrund des Fehlens finanzieller Mittel aufgelöst. Teile des Teams und der Team-Manager sind zur Saison 2022 im neu gegründeten Continental Team Santic-Wibatech aufgegangen.

Saison 2020

Erfolge in den UCI Continental Circuits

Saison 2019

Erfolge in der UCI Europe Tour

Saison 2018

Erfolge in der UCI Europe Tour

Saison 2017

Erfolge in der UCI Europe Tour

Nationale Straßen-Radsportmeister

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI Europe Tour

Siehe auch 
 Wibatech Fuji/Saison 2016
 Wibatech Fuji Żory/Saison 2015
 Wibatech Fuji Żory/Saison 2014
 Team Wibatech-Brzeg/Saison 2013
 Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska/Saison 2012

Weblinks 
 
 Wibatech Merx 7R in der Datenbank von ProCyclingStats.com

Einzelnachweise 

Ehemaliges UCI Continental Team
Radsportteam in Polen
Gegründet 2012
Aufgelöst 2020
Sport (Brzeg)
Aufgelöstes Radsportteam
Sportgeschichte (Polen)